Friedrich-Wilhelm-Platz steht für
 Friedrich-Wilhelm-Platz (Berlin)
 U-Bahnhof Friedrich-Wilhelm-Platz, daselbst
 Friedrich-Wilhelm-Platz (Braunschweig)